Вели́кая Кире́евка (, ) — село на Украине, находится в Бершадском районе Винницкой области.

Возле села расположен остановочный пункт Киреевка узкоколейной железной дороги Рудница — Голованевск.

Население по переписи 2001 года составляет 1993 человека. Почтовый индекс — 24455. Телефонный код — 4352.
Занимает площадь 36,161 км².

Адрес местного совета 
24455, Винницкая область, Бершадский р-н, с. Великая Киреевка, ул. Шевченка, 75а

Примечания

Ссылки 
 Великая Киреевка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Бершадского района